Constituția din 1952 
este una dintre cele trei constituții ale României adoptate în timpul regimului comunist. A fost abrogată prin Constituția din 1965.

Note

Legături externe 

1952 în România
Constituțiile României
Constituții abrogate